Лаптевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Угловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Лаптев Лог.

История 
31 декабря 2013 года в состав сельсовета включён Наумовский сельсовет

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1337 человек, в том числе 630 мужчин и 707 женщин.

Состав поселения 
 Беленькое (село) — 
 Борисовка (село) — 
 Горькое (село) — 
 Лаптев Лог (село, административный центр) — 
 Наумовка (село) —

Примечания 

Муниципальные образования Угловского района
Сельские поселения Алтайского края